Křesťanská čtvrť označuje část města, ve které v určitém úseku dějin žila (či doposud žije) křesťanská menšina. S křesťanskými čtvrtěmi se lze setkat ve městech, která mají nábožensky smíšené obyvatelstvo, především na blízkém východě, a kde představují křesťané menšinu. 

Významné křesťanské čtvrti se nachází v těchto městech:

Svět

 Aleppo: křesťanská čtvrť
 Damašek: křesťanská čtvrť
 Djémila: křesťanská čtvrť
 Jeruzalém: Křesťanská čtvrť
 Káhira: křesťanská čtvrť
 Týros: křesťanská čtvrť
 Irbíl: křesťanská čtvrť